The Pendulum of Fate – cortometraggio del 1913 diretto da Hardee Kirkland
 The Pendulum of Fate – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation